Оперуполномо́ченный (сленг. Опер) — оперативный сотрудник, должностное лицо органа, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Основное отличие от иных должностных лиц органа дознания —  специальные полномочия, позволяющие осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Должность «оперуполномоченный» впервые появилась в органах ОГПУ в конце 1920-х годов.

Процессуальный статус оперуполномоченного аналогичен процессуальному статусу иного должностного лица органа дознания. В связи с этим, оперуполномоченный наделен правом проведения проверки сообщений о преступлениях в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и принятия по ним соответствующих решений.

Должности оперуполномоченных предусмотрены также в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (ФСИН России). Оперуполномоченный является сотрудником оперативного отдела соответствующего учреждения (следственного изолятора, исправительной колонии, воспитательной колонии), либо аппарата (главного) управления ФСИН России по субъекту федерации (отдел розыска, организации ОРД, экономической безопасности, собственной безопасности и т.д.) и занимается агентурно-оперативной работой, профилактикой, предупреждением и раскрытием преступлений в местах лишения свободы.

В психологическом плане, существуют серьезные отличия между оперативником и сотрудниками других полицейских подразделений, к примеру, психолог МВД утверждает: «Опера должны быть хитрыми, перевоплощаться, сливаться с окружающей средой, следователь же не такой живой, он аналитик, думающий человек», напротив, по мнению многих оперативников, поскольку зачастую именно оперативный сотрудник инициирует возбуждение уголовного дела, «следователь — это придаток к печатной машинке, он ничего не раскрывает, а просто документирует то, что добыл оперативник».

В зависимости от вида оперативного подразделения и выполняемых им задач, существует различная номенклатура должностей оперативного сотрудника — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, оперуполномоченный по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам. Для указанных должностей установлены различные предельные специальные звания, вместе с тем их правовой статус одинаков, начальник (руководитель) оперативного подразделения имеет полномочия оперативного сотрудника в полном объеме. В органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе Российской Федерации должность оперуполномоченного предусматривает присвоение специального звания до капитана полиции (капитана внутренней службы) включительно, старшего оперуполномоченного — до майора полиции (майора внутренней службы) включительно, оперуполномоченного по особо важным делам, старшего оперуполномоченного по особо важным делам — до подполковника полиции (подполковника внутренней службы) включительно.

В оперативно-сыскных подразделениях территориальных органов внутренних дел и органов внутренних дел на транспорте, предусмотрена должность младшего начальствующего состава — младший оперуполномоченный. Младшие оперуполномоченные занимаются выявлением и пресечением карманных краж и иных преступлений общеуголовной направленности методом личного сыска. В органах внутренних дел Российской Федерации должность младшего оперуполномоченного предусматривает присвоение специального звания до старшего прапорщика полиции включительно.

Делопроизводство, ведущееся в оперативном аппарате органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и сопровождающее предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений негласными методами, розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, агентурно-оперативную работу, имеет гриф «секретно» и «совершенно секретно»,  не подлежит разглашению и опубликованию, за исключением случаев предоставления результатов ОРД в следственные органы. В связи с большим количеством рукописных документов, составляемых оперативным сотрудником, широко употребляются сокращения: «О/у», «Ст. о/у», «О/у по ОВД», «Ст. о/у по ОВД» и аналогичные — для обозначения замещаемой должности. Оперативному сотруднику разрешено повседневное ношение гражданской одежды.

См. также 

 Детектив (профессия)
 Дознаватель
 Следователь
 Охотник за головами
 Охотник на воров

Примечания

Литература 
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»  (с изменениями и дополнениями)

Профессии
Оперативно-разыскная деятельность